Air Raja (Galang)
Air Raja (Tanjungpinang Timur)